PIQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pipillipai (Guyana)